Возмездие (фильм, 1967) — СССР, режиссёр Александр Столпер.
 Возмездие (фильм, 1968) — Италия, режиссёр Антонио Маргерити.
 Возмездие (фильм, 1971) — СССР.
 Возмездие (фильм, 1979) — Индия.
 Возмездие (фильм, 1981) — СССР, сценарий Семёна Цвигуна.
 Возмездие (фильм, 1981) — Индия, режиссёр Чанд.
 Возмездие (фильм, 1987) — США, режиссёр Гай Магар.
 Возмездие (фильм, 1998) — США, режиссёр Шервуд Ху.
 Возмездие (фильм, 2002) — США, режиссёр Арт Камачо.
 Возмездие (фильм, 2007) — Узбекистан, режиссёр Бахром Якубов.
 Возмездие (фильм, 2010) — США—Великобритания, режиссёр Мартин Кэмпбелл.
 Возмездие (телесериал, 2011) — Россия, режиссёр Богдан Дробязко.
 Обитель зла. Возмездие (2012) — США, режиссёр Пол Уильям Скотт Андерсон (пятый фильм из серии «Обитель зла»).
 Возмездие (фильм, 2013) — США, режиссёр Джонатан Теплицки.
 Возмездие (телесериал, 2017) — Россия, режиссёр Олег Фесенко.
 Возмездие (телесериал, 2018) — Россия, режиссёры Давид Ткебучава и Михаил Кабанов.